Высший совет по французскому языку (, CSLF) — государственный орган в ряде франкоязычных стран, предназначенный для консультирования соответствующих правительств по вопросам, связанным с использованием французского языка. В настоящее время существуют во Франции, Бельгии и Квебеке (где реализует Хартию французского языка). Во франкоязычных кантонах Швейцарии аналогичную миссию выполняет Делегация по французскому языку (). Советы по французскому языку из разных стран постоянно взаимодействуют друг с другом.

В Бельгии 
В Бельгии Высший совет по французскому языку был создан в 1985 году. Он консультирует руководство французского сообщества Бельгии по всем вопросам, касающимся франкофонии, а также социальным и политическим вопросам, имеющим лингвистические аспекты. Миссия Совета также заключается в том, чтобы следить за развитием языковой ситуации во французском сообществе Бельгии, стимулировать социолингвистические исследования и мероприятия по популяризации французского языка для населения. Совет занимался такими вопросами, как использование французского языка в науке и научных исследованиях,  в официальной терминологии, планирование лексического творчества в науке и терминологии, доступность административных документов, обучение научно-техническому письму, языковая защита потребителей, разработка и распространение изменений орфографии французского языка (орфография и правописание).

Высший совет французского языка Бельгии последовательно возглавляли Жозеф Хансе,  и Марк Вильме.

В 2007 году Высший совет по французскому языку Бельгии был реорганизован в Совет по французскому языку и языковой политике (), президентом которого стал Жан-Мари Клинкенберг.

Наряду с Высшим советом, в 1985 году при министерстве французского сообщества Бельгии создана Служба французского языка (), которая отвечает за координацию деятельности государственных и частных организаций, которые способствуют продвижению французского языка.

Во Франции 
Во Франции Совет был создан в 1989 году и упразднён в 2006 году. Задачей Совета было консультирование правительства Франции «по вопросам, касающимся использования, развития, обогащения, продвижения и распространения языка во Франции и за её пределами и языковой политики».

Первой задачей Совета была подготовка ряда изменений французской орфографии, о необходимости которых заявили десять парижских лингвистов (, , , , , Клод Ажеж, , , Жан-Клод Мильнер и ) в статье в Le Monde 7 февраля 1989 года под названием «Модернизация французского языка», часто именуемой «Манифест десяти». Эти изменения орфографии, одобренные Французской академией, были опубликованы в Национальном бюллетене образования в 1990 году. В 2008 году они опубликованы в приложении к  в качестве официальной рекомендации, но не обязательной к применению (некоторые из этих изменений орфографии регулярно используются в Бельгии и Швейцарии).

Председателем Совета по должности являлся премьер-министр Франции, в состав Совета входило 22 человека, в том числе постоянные секретари Французской академии и Французской академии наук. Вице-председателем Совета был  (1931—2004). В 2006 году Совет вошёл в структуру .

В Квебеке 

В Квебеке Совет по французскому языку был создан в канадской провинции Квебек в 1977 году по случаю принятия Хартии французского языка и реорганизован в Высший совет по французскому языку в 2002 году. Задача Совета — консультировать министра, ответственного за применение Хартии французского языка, по всем вопросам, касающимся французского языка в Квебеке. Для выполнения своей миссии Совет может заслушивать мнения отдельных лиц или групп и проводить исследования, которые сочтёт необходимыми. Кроме того, Совет может информировать общественность по любому вопросу, касающемуся французского языка в Квебеке. Для реализации своих задач Совет имеет штат постоянных сотрудников.

Совет состоит из восьми членов, представляющих различные круги канадского общества. Председателем Совета является Пьер Буте.

Высший совет по французскому языку Квебека проводит исследования по использованию французского языка в сфере труда, образования, интеграции иммигрантов, информационным и новым технологиям, государственному управлению, услугам, вывескам, научно-технической информации и другим.

В ознаменование заслуг отдельных лиц и организаций, проявивших себя в сфере продвижения французского языка, Совет ежегодно присуждает премии, такие как , ,  и  для работников СМИ. Совет также учредил в 2004 году литературную , присуждаемую совместно с Канадским межправительственным секретариатом франкоязычному канадскому автору, проживающему за пределами Квебека.

См. также 
 Французская академия

Примечания

Ссылки 
 Site web du Conseil de la langue française et de la politique linguistique  Бельгия
 Site web officiel du Conseil supérieur de la langue française  Франция
 Site web du Conseil supérieur de la langue française  Квебек
Французский язык
Языковая политика